De Copa CONMEBOL 1992 was de eerste editie van deze Zuid-Amerikaanse voetbalcompetitie. Deze eerste editie werd gewonnen door Clube Atlético Mineiro uit Brazilië, dat in de finale won van het Paraguayaanse Club Olimpia.

Deelnemers
Aan de eerste editie van de Copa CONMEBOL deden zestien clubs mee die zich niet hadden gekwalificeerd voor de Copa Libertadores. Er waren vier deelnemers uit Brazilië, drie uit Argentinië, twee uit Uruguay en één uit de overige zeven deelnemende landen.

Toernooi-opzet
De zestien deelnemende clubs speelden een knock-outtoernooi. Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 5, 7 en 8 (heen) en op 9, 12 en 13 augustus (terug).

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 19 en 20 (heen) en op 26 augustus (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 2 (heen) en 9 september (terug).

|}

Finale

 Clube Atlético Mineiro wint met 2–1 over twee wedstrijden.

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1992